Атлетски митинг ДН Галан 2016. одржан је 16. јуна 2016. на Олимпијски стадиону у Стокхолму. Ово је осми од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2016.

Сатница 
Званично осмо такмичење у ДЛ је 16.6.2016. године, али је бацање кугле за мушкарце одржано 15.6.2016. године као што се види у сатници организатора.

.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

100 м 
Такмичење је одржано 16. јуна 2016. године у 21:00.

Ветар -0,8 м/с

800 м 
Такмичење је одржано 16. јуна 2016. године у 21:50.

5.000 м 
Такмичење је одржано 16. јуна 2016. године у 20:15.

400 м препоне 
Такмичење је одржано 16. јуна 2016. године у 20:03.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 16. јуна 2016. године у 19:30.

Троскок 
Такмичење је одржано 16. јуна 2016. године у 20:45.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 15. јуна 2016. године у 20:15.

Бацање копља

Жене

200 м 
Такмичење је одржано 16. јуна 2016. године у 20:48 

Ветар -0,8 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 16. јуна 2016. године у 21:25

1.500 м 
Такмичење је одржано 16. јуна 2016. године у 21:35

100 м препоне 
Такмичење је одржано 16. јуна 2016. године у 20:37 

Ветар 0,9 м/с

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 16. јуна 2016. године у 21:10

Скок увис 
Такмичење је одржано 16. јуна 2016. године у 19:52

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 16. јуна 2016. године у 19:15

Бацање диска 
Такмичење је одржано 16. јуна 2016. године у 19:20

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Атлетски митинг ДН Галан
ИААФ Дијамантска лига 2016.